Crni Vrh je lahko:
 Crni Vrh i Gorica (Bosna in Hercegovina)
 Crni Vrh, Knjaževac (Srbija)
 Crni Vrh, Medveđa (Srbija)
 Crni Vrh, Vranje (Srbija)
 Crni Vrh, Berane (Črna gora)
 Crni Vrh, Pljevlja (Črna gora)